Thomassen est un nom de famille à suffixe patronymique d'origine scandinave. Il signifie littéralement "Fils de Thomas", i.e., correspond approximativement à Thomson. Il peut se référer à l'une des personnes suivantes :

 Carsten Thomassen, un mathématicien danois
 Carsten Thomassen, un journaliste norvégien
 Dan Thomassen, un défenseur au footballeur danois
 Einar Thomassen, un professeur norvégien en études religieuses
 Jacques Thomassen (1945-), théoricien de l'organisation néerlandaise 
 Mikkjal Thomassen, un joueur danois de hockey sur gazon
 Magne Thomassen, un patineur de vitesse de la Norvège
 Mariann Thomassen, un musicien norvégien du groupe de rock Surferosa
 Petter Thomassen, un politicien norvégien
 Thomas Thomassen Heftye, un politicien norvégien

Source de la traduction